Highwire (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210
Highwire (The Rolling Stones), een lied van The Rolling Stones.
High Wire, een film uit 1984.